Die Castella Classic British Open 1995 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1995/96, das vom 1. bis 9. April in Plymouth ausgetragen wurde. Nach dem Umzug von Derby im Vorjahr fand es zum zweiten Mal in den Plymouth Pavilions statt. Es war die 11. Ausgabe des Turniers. Nachdem im Vorjahr erstmals kein Namenssponsor gefunden worden war, unterstützte in diesem Jahr die Zigarrenmarke Castella Classic die British Open.

Titelverteidiger Ronnie O’Sullivan stand in diesem Jahr erneut im Endspiel, diesmal holte er aber nicht den Titel. John Higgins gewann das Finalmatch mit 9:6. Der Schotte sicherte sich damit den vierten Turniersieg in dieser Saison und übertraf damit seinen englischen Konkurrenten, der in seiner ersten Erfolgssaison im Vorjahr drei Titel geholt hatte.

Hauptturnier 
Nach vier Qualifikationsrunden, an denen die Spieler ab Platz 33 der Weltrangliste teilgenommen hatten, waren 32 Spieler übriggeblieben. Die Top 32 waren direkt für das Hauptturnier gesetzt, die 32 Qualifikanten wurden ihnen für die erste Runde zugelost.

Finale

Quellen 

1995
Snookerveranstaltung 1995
Billardturnier in Plymouth